Robert Seguso
 Carling Bassett-Seguso